Kirgizisch curlingteam (gemengddubbel)
 Kirgizisch curlingteam (mannen)
 Kirgizisch curlingteam (vrouwen)